Avena loca puede referirse a:
El nombre común de la planta Avena barbata.
El nombre común de la planta Avena fatua.
El nombre común de la planta '''Avena sativa.